Нісірос (, Nísiros) — вулканічний грецький острів і муніципалітет, розташований в Егейському морі. Це частина островів Додеканес, розташованих між островами Кос і Тілос.

Його форма приблизно кругла, діаметром близько 8 км, і площа 41,6 км2   .  Кілька інших острівців знаходяться в безпосередній близькості від Нісіросу, найбільший з яких - Гялі, з населенням 22 мешканці. До складу муніципалітету Нісірос входять Гіалі, а також незаселені Пачейя, Пергуса, Канделіусса, Агіос Антоніос і Строггілі. Загальна площа суші -   та загальна кількість населення 1008 мешканців. Острів також називали Нісіро італійською та Інджирлі турецькою.

Геологія 

Острів має довжину від 3 до 4 км широка кальдера і була сформована протягом останніх 150 000 років із трьома окремими стадіями виверження, починаючи від вибухових та вибухових андезитових вивержень до вибухової та вибухової дацитової та риолітичної активності.  Його узбережжя, як правило, скелясті або галькові, але є також кілька піщаних пляжів (переважно в північно-східній частині). В даний час вулкан активний, але не вивергається, і в кратерах знайдені фумароли.  Він мав чотири історичні виверження, всі з яких мали VEI 2. Майже всі його виверження залучали фреатичну активність.  Останньою вибуховою діяльністю був вибух пари у 1888 р.  після невеликих вивержень попелу в 1871 та 1873 рр., а землетруси не рідкісні. Період сейсмічних хвилювань в 1996 – 1997 рр. під керівництвом міжнародної команди вчених, щоб почати моніторинг вулканічної заворушень, в рамках Європейського союзу під егідою Geowarn проекту. Весь вулканічний комплекс включає морське дно між Нісіросом і Косом, острів Гіалі та частину острова Кос.

Географія 
Нісірос може відчувати метемійський етезіанський вітер протягом червня - серпня. Це найбільш очевидно на східній і західній флангах вулкана, де дерева від сили вітрів загинаються на південь. Вітер може бути особливо сильним на острові через струменеві ефекти, коли він проходить над Косом.

Поселення 

До острова можна дістатися на кораблі з Пірею, Родосу та Коса, а влітку є багато щоденних поїздок із села Кардамена на Косі. Є також вертолітний майданчик. Головне місто та порт острова - Мандракі (поп. 660). Інші села - Палой (239), Нікія (61) та Емпорейос (27). Згідно з переписом населення 2011 року, населення муніципалітету становить 1008 (у тому числі 21 на Гялі), хоча влітку це збільшується багатьма туристами, а також емігрантами-нісірянами, які відвідують острів на канікулах. Туризм не настільки сильно розвинений, як на інших грецьких островах. Родовища перліту та пемзи на Гялі забезпечують значну частину багатства острова. Раніше острів був самодостатнім, і на його терасових схилах вирощували багато культур. Однак сьогодні їх культивують у менших масштабах.

Історія 

Згідно з грецькою міфологією, острів утворився, коли Посейдон відрізав частину Коса і кинув її на гігантських Поліботів, щоб зупинити його від втечі. Давня назва Нісіроса - Порфиріс. Давні стіни, датовані V століттям до нашої ери, є частиною акрополя острова, знайдені поблизу Мандракі.

Воно, очевидно, також було джерелом жорна, що використовувалось у деяких найдавніших водяних млинах, про що згадував епіграматист Антипатр із Салонік у 1 столітті до нашої ери. 

Острів згадується Гомером в «Іліаді». 

У римські часи він став частиною провінції Інсули.

Лицарі Госпітальєри завоювали острів у 1315 році та побудували замок хрестоносців.

Острів перейшов від османів до італійців у 1911 році під час італо-турецької війни, разом з рештою островів Додеканес. Врешті-решт він був приєднаний до Грецького королівства після Другої світової війни, в 1947 році.

Християнство 
Покровитель святий на острові є Святий - Нікітас. На острові знайдено багато православних християнських церков, а також чотири монастирі, які сьогодні не населені ченцями, хоча в них відбуваються різні урочистості. Найбільшим монастирем є монастир Панагія Спіліані (Пресвята Діва Марія з печери) в Мандракі. Він побудований поруч із середньовічним замком, зведеним лицарями госпітальєрів.

Нісіроська єпархія 
Нісірос був суфраганом Родосу, але єпископство згасло. Серед відомих єпископів були Матвій де Чезель (призначений у 1436 р.), П'єр Фрідарік (служив з 1480-х рр.),  Педро Ксаг (призначений у 1560 р.)  та Жеронімо Клавіхо (призначений у 1564 р.).

Латинська титульна єпархія 
Єпархія була номінально відновлена в 1927 році як Титульний Престол найнижчого (єпископального) рангу, спочатку названий Нісірос (італійський куріат Нісіро), а в 1928 році перейменований в Нісірос.

Він був вакантним протягом десятиліть, маючи наступних посадових осіб:

 Франческо Феллінгер (1929.02.26 - 1940.07.22)
 Августо Освальдо Салінас Фуензаліда, батьки Пікпа (SS. КК.) (1941.02.09 - 1950.08.03)
 Елізеу Сімоес Мендес (1950.08.21 - 1953.09.19)
 Карлос Марія Юргенс Бірн, редемптористи (C.SS. Р.) (1954.02.07 - 1956.12.17) (пізніше архієпископ)
 Аугусто Трухільо Аранго (1957.04.25 - 1960.03.31) (пізніше архієпископ)
 Огюст Йозеф Годель (1960.09.01 - 1969.08.08)

Культура 
Традиційним продуктом Nisyros є сумада, безалкогольний напій із ароматом мигдалю.

Міста-побратими 
Мандракі побратим з наступними муніципалітетами:
  Лапітос, Кіпр

Визначні жителі 
 Джон Катсіматидіс, власник компанії Gristedes у Нью-Йорку

Галерея

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт (in English, French, German, Greek, Italian, and Spanish)
 Світ вулканів: Нісірос, Греція
 Фотоблог від bRandSboRg. CoM
Стратовулкани
Активні вулкани
Вулкани Греції
Додеканес
Острови Греції